Чемпионат Португалии по футболу 2009—2010 годов — 76-й чемпионат Португалии прошёл с августа 2009 года по май 2010 года. Титул чемпиона защищал ФК «Порту». Лигу пополнили клубы «Ольяненсе» и «Униан Лейрия».

Из-за финансовых проблем из числа участников был исключена «Эштрела», занявшая в сезоне 2008/09 11 место. Вместо неё в чемпионате участвовал занявший 15 место «Белененсиш».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Источник: Liga Sagres

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика сезона 
 Самая крупная победа в гостях: «Маритиму» — «Бенфика» 0:5 (15 января 2010)
 Самая крупная победа дома: «Бенфика» — «Витория (Сетубал)» 8:1 (31 августа 2009)
 Самые результативные матчи:
 9 голов: «Бенфика» — «Витория (Сетубал)» 8:1 (31 августа 2009).
 8 голов: «Пасуш де Феррейра» — «Витория (Сетубал)» 5:3 (28 февраля 2010).
 Самая длинная победная серия: «Бенфика» — 9 матчей (13 февраля 2010 — 24 апреля 2010).
 Самая длинная беспроигрышная серия: «Бенфика» — 19 матчей (1 ноября 2009 — 24 апреля 2010).
 Самая длинная безвыигрышная серия: «Белененсиш» — 19 матчей (1 ноября 2009 — 24 апреля 2010).
 Самая длинная серия поражений: «Белененсиш» — 7 матчей (17 января 2010 — 7 марта 2010).
 Матч с наибольшим числом зрителей: 64 103 — «Бенфика» — «Риу Аве» (9 мая 2010).
 Матч с наименьшим числом зрителей: 397 — «Навал» — «Униан Лейрия» 1:0 (12 марта 2010).

Бомбардиры 

Источник: Liga Sagres — Top Goalscorers

Ежемесячные награды

Игрок месяца

Молодой игрок месяца

Награда «Fair Play»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

2009/2010
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2009 году
Спорт в Португалии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010